Sinaí kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Sinaí, Teopisca, Chiapas, 
 Sinaí, Yajalón, Chiapas, 
 Sinaí, Huehuetán, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar